Le terme galette peut se référer à plusieurs domaines.

Gastronomie 
En cuisine et en gastronomie, une galette peut désigner un gâteau rond et plat, un biscuit, un type de crêpe, une sorte de pain ou de gaufre

Autres sens 
 En ameublement, galette désigne un coussin, généralement assez fin, amovible, posé ou simplement attaché avec des lanières sur l'assise d'un siège.
 En argot, galette désigne l'argent.
 En chapellerie, la galette est la carcasse du chapeau d'homme faite en poil de lapin, ou en carton, ou en toile imprégnés de gomme de laque, et qu'on recouvre ensuite de la pluche.
 Dans l'industrie cinématographique, galette est le nom donné à une bobine de film.
 Dans l'industrie textile, la galette est un fil grossier et moins brillant que la soie, obtenu en cardant et filant la soie des cocons percés du bombyx du mûrier.
 Une galette est le nom donné à une dose de crack, qui équivaut environ à  (ou « cailloux »).
 Dans le jargon du ski et du snowboard, une galette peut désigner une vautre, ou une taule, voire une gamelle ; c'est-à-dire une chute.
 Une galette peut également désigner un vinyle, ou dans l'industrie des semi-conducteurs un wafer.
 Une galette de microcanaux est un dispositif au fonctionnement similaire à celui d'un tube photomultiplicateur.
 Galette (abréviation de Gestionnaire d’Adhérents en Ligne Extrêmement Tarabiscoté mais Tellement Efficace) est un outil en ligne (PHP) de gestion des adhérents et cotisations à destination des associations.
 Une galette est aussi une roue provisoire pleine de véhicule (substitut de roue de secours).
 La Galette est le surnom des anciennes épaulettes portées par les élèves officiers de Saint-Cyr les plus mal classés. Sa suppression entraîna la création du chant de la Galette, aujourd'hui devenu le chant traditionnel de l'ESM, écrit par Pierre Léon Bouisset.

Expressions 
 « Poser une galette » est un terme d'argot contemporain désignant le vomissement festif.

Toponymie 

la rivière de la Galette, un affluent de la rive sud du réservoir Gouin (baie Bouzanquet), coulant dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
le lac de la Galette, un plan d'eau de la ville de La Tuque, constituant une baie de la rive Sud du réservoir Gouin, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Littérature et cinéma 

 La Grosse Galette, titre français du roman de John Dos Passos, The Big Money (1936) ;
 La Maudite Galette, film québécois de Denys Arcand ;
 Les Galettes de Pont-Aven, film français de Joël Séria.

Voir aussi 
 
 Liste d'idiotismes gastronomiques commençant par  « G »
 Toutes les pages commençant par « Galette »

Notes et références